Сьерра отоми (Highland Otomi, Ñųhų, Otomi de la Sierra, Sierra Otomi, Yųhų) — диалектный континуум языка отоми, на котором говорят около 70 000 человек в горных районах штатов восточный Идальго, западный Веракрус и северный Пуэбла.

Диалекты 
 Восточно-горный диалект (Eastern Otomi, Eastern Highland Otomi, Otomí de Huehuetla, Otomí de la Sierra, Otomi de la Sierra Madre Oriental, Otomi de la Sierra Oriental, Otomí del Oriente, Sierra Oriental Otomi, Yuhu) распространён в муниципалитетах Пантепек, Пауатлан, Тлакуилотепек, Тласко штата Пуэбла; в муниципалитетах Сан-Бартоло-Тутотепек, Уэуэтла штата Идальго; в муниципалитетах Исуатлан-де-Мадеро, Тлачичилько штата Веракрус. Письмо на латинской основе.
 Тенангский диалект (Otomí de Tenango, Tenango Otomi) распространён в муниципалитете Сан-Николас штата Пуэбла, Идальго. Письмо на латинской основе.
 Тескатепекский диалект (Northeastern Otomí, Otomí de Texcatepec, Texcatepec Otomi) распространён в деревнях Амахак и Уэйтепек муниципалитета Сонтекоматлан; в деревнях Айотустла, Тескатепек, Цикатлан муниципалитета Тескатепек штата Веракрус. Письмо на латинской основе.

Письменность 
Алфавит восточно-горного диалекта из издания 1947 года: ʔ, a, ą, b, ch, d, ө, e, ę, ɛ, ɛ̢, f, g, h, ǰ, i, į, k, l, m, n, ñ, ʉ, o, ǫ, ʌ, p, r, s, t, ts, u, ų, w, x, y, z.

Алфавит восточно-горного диалекта из издания 1954 года: a, ą, a̱, b, c, d, e, ɛ, ɛ̢, f, h, i, į, j, m, n, ñ, o, ø, p, qu, r, s, t, u, ų, ʉ, x, y, z, '.

Алфавит тенангского диалекта из издания 1956 года: a, a̱, ä, b, c, ch, d, e, ɛ, ɛ̱, f, g, h, i, i̱, j, l, m, n, ñ, o, ø, p, q, r, s, t, u, u̱, ʉ, x, y, z, '.

Фонология

Согласные

Гласные

Примечания

Ссылки 
 Восточно-горный
 Тенангский
 Тескатепекский

Языки отоми
Языки Мексики